Tercer rey de España es una denominación que han recibido varios personajes históricos:
Musa ibn Musa, o Musa II, de la familia muladí de los Banu Qasi de Tudela (siglo IX): Muza, de linaje godo, pero de profesión moro... se sublevó contra el rey de Córdoba, su señor... ensoberbecido con esta prosperidad... se sublevó contra el rey don Ordoño [de Asturias], con cuyo reino y el de Córdoba se contaba por tercer rey de España.
Pedro González de Mendoza, el Cardenal Mendoza (siglo XV), llamado así por oposición a los dos Reyes Católicos (Isabel y Fernando), en cuya corte y reino era un poderoso personaje.

Referencias

Historia de al-Ándalus
Reinado de los Reyes Católicos